Петриња може да се односи на:

 Петриња, град у Банији, Република Хрватска
 Општина Петриња, општина у Банији, Република Хрватска
 Петриња (Костајница), насеље у општини Костајница, Република Српска, БиХ

или

 Петриња (име), српско женско име